Hüning ist der Familienname folgender Personen:
 Ansgar Hüning (* 1966), deutscher Sänger mit der Stimmlage Bariton
 Matthias Hüning (* 1962), deutscher Niederlandist